

Elektronika 
 Filtr górnoprzepustowy

Genetyka 
 Floral Genome Project